Александр Михайлович Галимов (9 февраля 2000 года, Екатеринбург, Россия) — российский футболист, полузащитник.

Биография 
Сын Михаила Галимов (род. 1978), восемь сезонов отыгравшего за «Урал».

Воспитанник «Урала». Выступал за молодежную и вторую команду. В июле 2019 года на правах аренды перешел в армянский «Пюник», главным тренером которого был бывший наставник «Урала» Александр Тарханов. В местной Премьер-Лиге дебютировал 11 августа 2019 года в гостевом матче против «Урарту» (3:0). Всего за команду в чемпионате Армении провел четыре игры. Еще два матча против чешского «Яблонца» и английского «Вулверхэмптона» сыграл в розыгрыше Лиги Европы. В январе 2020 года покинул «Пюник».

11 июля 2020 года перешёл в красноярский «Енисей».

13 февраля 2023 года перешёл в футбольный клуб «Шинник».

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Урал-2»
Игроки ФК «Пюник»
Игроки ФК «Енисей»
Игроки ФК «СКА-Хабаровск»